Кубок Конфедерации КАФ 2011 — 8-й розыгрыш второго по значимости клубного футбольного турнира Африканской конфедерации футбола (КАФ).

Формат и участники 
Турнир пройдёт по системе плей-офф до стадии 1/8 финала, победители этой стадии сыграют с проигравшими в 1/8 финала Лиги чемпионов за место в групповом этапе. На групповом этапе 8 команд будут разбиты на 2 группы, по 2 лучшие команды из групп выйдут в полуфинал. Финал будет состоять их двух матчей.

Федерации, занимающие в рейтинге КАФ места с 1-го по 12-е, имеют право заявить 2 команды.

Федерация Зимбабве заявила только 1 клуб, поскольку клубы, с которыми федерация вела переговоры, не проявили интереса в участии в турнире. Вне квот примет участие победитель прошедшего розыгрыша «ФЮС» из Марокко. Таким образом, в турнире примут участие 52 команды, представляющие 40 федераций.

1 Финалист Кубка Зимбабве «КАПС Юнайтед» и «Ганнерс», клуб занявший 4-ое место в чемпионате Зимбабве, отказались от участия по финансовым причинам.

Даты матчей и жеребьёвок

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 28—30 января, ответные — 11—13 февраля 2011 года. Часть ответных матчей была перенесена на 25—27 февраля, в связи с проходящим в феврале чемпионатом африканских наций, для клубов, делегировавших в сборные не менее 3 игроков.

|}

2 Представитель Зимбабве «Хайлендерс» снялся с соревнований после первого матча.

1/16 финала 
Первые матчи пройдут 18—20 марта, ответные — 1—3 апреля 2011 года.

|}

1/8 финала

1-й раунд 
Первые матчи пройдут 22—24 апреля, ответные — 6—8 мая 2011 года.

|}

2-й раунд 

|}

Групповой этап

Группа А

Группа В

1/2 финала 
Первые матчи пройдут 14 и 16 октября, ответные — 29 и 30 октября 2011 года.

|}

Финал 
Первый матч пройдут 19 ноября, ответный — 4 декабря 2011 года.

|}

Чемпион

Примечания

См. также 
 Лига чемпионов КАФ 2011

Ссылки 
 Кубок Конфедерации 2011 на сайте КАФ 
 Результаты Кубка Конфедерации 2011 на сайте GOALZZ.com 

2011
Футбол в Африке в 2011 году